Тависуплеба (, Тависуплеба), на български „Свобода“, е националният химн на Грузия, също така е и един от главните символи на държавата, наред със знамето и герба. Химнът е приет през 2004 г.  Промяната на символите идва с успешната победа над предишното правителство в кървавата Революция на розите. Музиката, взета от грузинските опери Abesalom da Eteri и Daisi от грузинския композитор Закария Палиашвили (ზაქარია ფალიაშვილი, 1871 – 1933), е адаптирана към националния химн от Йосеб Кечакамдзе (იოსებ კეჭაყმაძე). Текстът е написан от Давид Маградзе (დავით მაღრაძე).

Текст

Източници 

Грузия
Национални символи на Грузия
Грузински песни